Bodega – census-designated place della California 
 Bodega – piccolo negozio di alimentari tipico di New York
 Juan Francisco de la Bodega y Quadra – militare peruviano
 Lorenzo Bodega – politico italiano